Miejscowości w Polsce, nazwy urzędowe
 Nowa Kolonia – część wsi Staw Noakowski-Kolonia w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Nowa Kolonia – część wsi Majdan Skierbieszowski w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Nowa Kolonia – część wsi Brończyn w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Nowa Kolonia – część miasta Szczucin w woj. małopolskim w pow. dąbrowskim
 Nowa Kolonia – część miasta Nowy Sącz w woj. małopolskim
 Nowa Kolonia – część miasta Brzeszcze w woj. małopolskim w pow. oświęcimskim
 Nowa Kolonia – część wsi Gniazdowice w woj. małopolskim w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Nowa Kolonia – przysiółek wsi Wistka w woj. mazowieckim w pow. przysuskim, w gminie Przysucha

 Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Nowa Kolonia – część miasta Lubawka w woj. dolnośląskim w pow. kamiennogórskim
 Nowa Kolonia – część miasta Zabrze w woj. śląskim
 Nowa Kolonia – przysiółek wsi Boszczynek w woj. świętokrzyskim w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Nowa Kolonia – część wsi Pakosław w woj. wielkopolskim w pow. rawickim, w gminie Pakosław